Влади́мир Никола́евич Поляко́в: Поляков, Владимир Николаевич (1930—2007) — председатель исполкома Ишимбайского городского Совета.
 Поляков, Владимир Николаевич (род. 1960) — советский прыгун с шестом.